Бранилац титуле са претходног Вимблдона, Рафаел Надал, одустао је од учешћа на турниру због повреде колена.

Списак носилаца 

  Рафаел Надал (одустао због повреде колена)
  Роџер Федерер (шампион)
  Енди Мари (полуфинале)
  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
  Енди Родик (финале)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Жил Симон (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Фернандо Гонзалес (треће коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Робин Седерлинг (четврто коло)
  Марат Сафин (прво коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Џејмс Блејк (прво коло)

<ol start="18">
 Рајнер Шитлер ''(друго коло)
 Станислас Вавринка ''(четврто коло)
 Томаш Бердих ''(четврто коло)
 Фелисијано Лопез ''(прво коло)
 Иво Карловић ''(четвртфинале)
 Радек Штјепанек ''(четврто коло)
 Томи Хас ''(полуфинале)
 Дмитриј Турсунов ''(прво коло)
 Јирген Мелцер ''(треће коло)
 Филип Колшрајбер ''(треће коло)
 Марди Фиш ''(треће коло)
 Игор Андрејев ''(четврто коло)
 Виктор Троицки ''(треће коло)
 Виктор Ханеску ''(треће коло)
 Алберт Монтањес ''(треће коло)
 Николас Кифер ''(прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 

 Главни жреб 
 Квалификациони жреб 

Вимблдон 2009.
Вимблдон — мушкарци појединачно